Primer setge de Girona de 1808
 Segon setge de Girona de 1808
 Setge de Girona de 1809